Davis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Davis Township (Grant County, Arkansas)
 Davis Township (Van Buren County, Arkansas)
 Davis Township (Fountain County, Indiana)
 Davis Township (Starke County, Indiana)
 Davis Township (Minnesota)
 Davis Township (Caldwell County, Missouri)
 Davis Township (Henry County, Missouri)
 Davis Township (Lafayette County, Missouri)
 Davis Township (North Carolina)
 Davis Township (Oklahoma)